

Géologie 
 L'onyx est un minéral, variété de calcédoine.

Imaginaire  
 Onyx est un personnage de fiction, appartenant à DC Comics et une alliée de Batman.
 Onyx est un personnage de fiction de la saga littéraire Les Chevaliers d'Émeraude. Ancien chevalier d'Émeraude de la première génération, il devient ensuite roi d'Émeraude.
 Onix est une espèce de Pokémon.
 Onyx est une planète issue de l'univers de Halo, la série de Bungie

Industrie et technologie  
  est une ancienne société britannique spécialisée dans la fabrication de matériel haute-fidélité
 Onyx est une société de ramassage de déchets et filiale de Veolia Environnement.
 Onyx Grand Prix est une écurie de course automobile qui a participé aux saisons 1989 et 1990 de Formule 1.
 Onyx est un concept car du constructeur Peugeot.
 Onyx est un système d'espionnage électronique suisse.
 OnyX est une application de maintenance pour Mac OS X.
 En médecine, Onyx est un agent embolique liquide utilisé dans des procédures d'embolisation.
 P-800 Oniks, un missile antinavire russe

Musique  
 Onyx est le premier succès composé et diffusé en 1977 par le duo Space Art.
 Onyx est un groupe de rap hardcore américain.
 Onyx est une salle de concert de Saint-Herblain.
 Onyx est un label de disque.

Nom de personnalités 
 Onyx Lorenzoni, homme politique brésilien.

Toponyme 
 Onyx, census-designated place américaine située en Californie ;
 Onyx est une rivière d'Antarctique ;
 la Great Onyx Cave Entrance est une entrée de grotte dans le comté d'Edmonson, dans le Kentucky (États-Unis), inscrite au Registre national des lieux historiques